

Пролетарська сільська рада — сільське поселення, Алтайський район, Алтайський край
 Пролетарська сільська рада — сільське поселення, Земетчинський район, Пензенська область
 Пролетарська сільська рада — сільське поселення, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Пролетарська сільська рада — колишня назва Приорільської сільської ради, Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Пролетарська сільська рада — колишня назва Новозлатопільської сільської ради, Запорізька область, Розівський район
 Пролетарська сільська рада — колишня назва Травневської сільської ради, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Пролетарська сільська рада — колишня назва Поліської сільської ради, Чернігівська область, Коропський район